Der Flugplatz Morschenich ist ein Ultraleichtfluggelände des Vereins UL-Aero-Club Morschenich e.V.

Geschichte 
Nordöstlich von Morschenich (Gemeinde Merzenich) wurde 1986–1987 unter der Initiative von Rudolf Pick ein Sonderlandeplatz für Ultraleichtflugzeuge gegründet, der trotz einstiger Umsiedlungspläne, bedingt durch den Tagebau Hambach, bis heute besteht. Seit 2005 verfügt der Platz auch über eine eigene Halle sowie ein separates Flugleitergebäude.

Weblinks 
 UL-Aero-Club Morschenich e.V.
 
 Flugplatzdaten auf ulforum.de

Morschenich
Verkehrsbauwerk im Kreis Düren
Bauwerk in Merzenich
Morschenich
Morschenich
Erbaut in den 1980er Jahren